

Accezioni comuni
 Lavagna – una lastra nera o verde su cui si scrive con il gesso od una lastra bianca su cui si scrive con pennarelli appositi

Geografia
 Lavagna – comune della città metropolitana di Genova
 Lavagna – frazione di Comazzo in provincia di Lodi
 Lavagna – quartiere di Corsico in città metropolitana di Milano
 Lavagna – torrente del genovesato

Persone
 Zenone Lavagna – pittore italiano del XIX secolo
 Giovanni Maria Lavagna – matematico italiano

Elettronica
 Lavagna interattiva multimediale – dispositivo elettronico

Altro
 Ardesia – pietra di Lavagna

Altri progetti